Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Óscar Hernández che ha battuto in finale Florian Mayer 6-2, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Florian Mayer (finale)
 Óscar Hernández (Campione)
 Stefan Koubek (secondo turno)
 Luis Horna (secondo turno)

 Werner Eschauer (secondo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Juan Pablo Guzmán (secondo turno)
 Jan Hájek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2007